Слово Гуденаф () может обозначать следующее:

Топонимы и учреждения 

 Гуденаф — остров в Соломоновом море, часть архипелага острова Д’Антркасто.
  — колледж в Лондоне
  — мыс в Антарктике (Берег Банзарэ)

Персоналии 

  — титул баронета в Великобритании
  (1893—1965) — американский академик, специалист по истории религии.
  (1886—1959) — американский психолог, специалист по детской психологии.
  (род. 1975) — австралийский политик.
  (1830—1875) — офицер Королевского военно-морского флота Великобритании.
 Джон Баннистер Гуденаф (род. 1922) — американский профессор, специалист по физике твёрдого тела.
 , он же Лоуренс Дж. «Иззи» Гуденаф () () — канадский хоккеист, защитник.
  (1743—1827) — английский учёный, епископ Карлайла.
  (род. 1943) — американский цитолог.
  (1867—1945) — адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании; есть и другие Уильямы Гуденафы.
  (1919—2013) — американский антрополог.